Чиста може бити:

 Чиста (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Чиста (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Чиста (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република